Det har funnits ett flertal kända personer med namnet Jonas Jonasson:

 Jonas Jonasson Bronk (1600-1643), mannen som gav namn åt Bronx
 Jonas Jonasson i Gullabo (1817-1895), politiker
 Jonas Jonasson i Rasslebygd (1821-1908), politiker
 Jonas Jonasson (musiker) (1967-), musiker i bandet bob hund
 Jonas Jonasson (författare) (1961-), författare
 Jonas Jonasson (fotograf) (1979-), fotograf, actionfotograf
 Stubb-Jonas Jonasson (192?-199?), svensk dansbandssångare
 Jónas Jónasson (1856-1918), isländsk författare